Weyherr ist der Familienname folgender Personen:

 Adam von Weyherr (1683–1744), königlich preußischer Generalmajor; Drost von Bochum sowie Erbherr von Schmuckentin, Wulchow und Cölpin
 Christian Rudolf von Weyherr (1709–1782), königlich preußischer Generalmajor, siehe Christian Rudolf von Weiher

Siehe auch:
 Weiher
 Weyher